Jméno Petr Mach nese více lidí:

 Petr Mach (fotbalista) (* 1985) – český fotbalista
 Petr Mach (politik) (* 1975) – český politik, ekonom a vysokoškolský pedagog, bývalý předseda současné strany Svobodných
 Petr Mach (podnikatel) (* 1966) – český podnikatel, bývalý majitel a prezident fotbalové Sparty

jiný význam
 Petr Mach (hudební skupina) – plzeňská hudební skupina